

Geografia 
 Donzella – frazione del comune di Porto Tolle in provincia di Rovigo
 Donzella – frazione o località abitata del comune di Lazise in provincia di Verona
 Donzella – scoglio della Croazia, nell'arcipelago delle isole Elafiti
 Isola della Donzella – territorio di origine alluvionale limitrofo all'isola di Ariano nel delta del Po
 Pala della Donzella – picco vicino a Monte Vioz in provincia di Trento
 Po della Donzella –  uno dei rami attivi del fiume Po, nel Delta del Po

Insetti 
 Donacoscaptes donzella – lepidottero della famiglia dei Cambridi
 Eoreuma donzella – falena della famiglia dei Cambridi

Nautica 
 Donzella – galea di Gianandrea Doria, capitanata da Nicolò Imperiale; prese parte alla battaglia di Lepanto del 1571, schierata con la Lega Santa

Persone 
 Bonny Donzella – ricercatrice statunitense
 Compiuta Donzella – pseudonimo di una poetessa fiorentina del XIII secolo
 Jeannette Donzella – modella venezuelana

Pesci 
 Donzella – pesce della famiglia Labridae
 Donzella di Klunzinger – pesce della famiglia Labridae
 Donzella pavonina – pesce della famiglia Labridae

Altro 
 Donzella – cognome italiano
 Donzella – sinonimo di ragazza; più sovente nell'accezione di vergine o fanciulla in età da marito
 Donzella – sinonimo del personaggio stereotipato di damigella in pericolo